La Sociedad para la Aviación y sus Derivados (), es el nombre más utilizado por la firma que fue más conocida por su acrónimo SPAD. Fue una empresa aeronáutica de la primera mitad del siglo XX, responsable del diseño y fabricación de los cazas franceses con mayor éxito en la Primera Guerra Mundial.

El final de la Gran Guerra sin embargo, marcó además el final de esta compañía debido a su incapacidad de adaptarse al mercado en tiempos de paz.

Armand Deperdussin

Aéroplanes Deperdussin 
Armand Deperdussin un industrial que realiza su fortuna como comerciante de seda, genera gran entusiasmo al conocer acerca de la naciente aviación con motor, por lo cual decide invertir en su propia empresa. Debido a que Deperdussin no posee los conocimientos técnicos para el diseño de aeronaves, contacta a Louis Béchereau con la propuesta de construir un modelo propio de aeroplano que no necesariamente deba volar.

Béchereau presenta su modelo que consiste en un monoplano de configuración canard con 8 metros de envergadura, el cual es exhibido con fines publicitarios en el hall de la revista parisina Le Bon Marché durante la Navidad de 1909. Tras el cumplimiento de la propuesta, en abril de 1910 se funda la Société des Aéroplanes Deperdussin, con Deperdussin como fundador y Béchereau como Jefe de Diseño.

En agosto de 1910, se presenta el primer modelo que la empresa fabrica en serie, es el Deperdussin Tipo A, el cual asume la configuración tradicional de un monoplano con ala de implantación media, estabilizadores de cola y hélice tractora. Este diseño es la tendencia de la época, ya que también la asume el Bleriot XI y el Nieuport IV.

Rápidamente la compañía adquiere importancia entre la naciente empresa aeronáutica. Tiempo después logra crear una filial en Londres, la British Deperdussin Company, desde la cual se realiza la venta de 63 ejemplares del Deperdussin TT.

SPAD 
En 1912 la firma toma el nombre de Société de Production des Aéroplanes Deperdussin a partir del cual toma el acrónimo de SPAD, nombre con el cual será reconocida desde ese momento.

En 1912 y 1913 el Deperdussin Monocoque gana el trofeo Gordon Bennett, con lo cual aumenta el prestigio de la fábrica. En 1913 Armand Deperdussin fue acusado de fraude, por el Comptoir Industrial et Colonial Bank quien señaló que financió su participación en el trofeo Gordon Bennett, con recibos falsos de su industria de seda. Permaneció encarcelado hasta 1917, cuando es llevado a juicio. En el juicio expone que su dinero fue usado en el desarrollo de la industria aeronáutica francesa, lo que le valió una pena de cinco años, pero debido a su reclusión previa, fue liberado de inmediato.

Louis Blériot 
Durante la prisión preventiva de Deperdussin, el sindico de quiebra con el fin de mantener el acrónimo SPAD, cambia el nombre de la compañía por Société Provisoire des Aéroplanes Deperdussin. Sin ingresos adicionales por parte de Deperdussin, el desarrollo de la empresa hubiese finalizado, de no haber sido por la intervención de Louis Blériot, que liderando un equipo, adquiere una parte de la compañía y la renombra Société Pour L'Aviation et ses Dérivés, para poder continuar con el uso de SPAD.

Blériot-SPAD 
Finalizada la Primera Guerra Mundial SPAD, es liquidada por Blériot. En 1921, se venden los talleres y maquinarias, los empleados superiores, son incorporados al plantel de Blériot en Suresnes. Sin embargo, se conserva tras la absorción, la marca como Blériot-SPAD, dado el prestigio ganado con los pilotos tras los cuatro años de guerra.

SPAD, a pesar de haber sido absorbida totalmente por Blériot, permanece como parte de la marca hasta 1936 cuando finalmente se pierde, durante el periodo de las nacionalizaciones en el cual la firma es absorbida por la  SNCASO.

Aeronaves Notables 
Dentro de todas las aeronaves fabricadas por SPAD, los más notables fueron los siguientes:

Aeronaves Civiles 
 Deperdussin Monocoque (1912): Aeronave monoplano de alta prestación para la época, con el cual gana el trofeo Gordon Bennett en 1912 y 1913.

Aeronaves Militares 
 SPAD S.VII
 SPAD S.XIII

Empresas desaparecidas de Francia
Fabricantes de aeronaves de Francia